Velika nagrada Nemčije je lahko:

Velika nagrada Nemčije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Nemčije, motociklistična dirka